Сергей Алексеевич Федосиенко (род. 31 июля 1982 года) — российский пауэрлифтер.

Карьера 
Впервые попал на тренировку по пауэрлифтингу в 1998 году. Благодаря регулярным тренировкам быстро прогрессировал, и к 2000 году при весе 45 кг набирал сумму 435 кг (150 + 110 + 175).

В 2000 году поступил в Новосибирский государственный аграрный университет, где учился на агронома. Параллельно с учёбой посещал знаменитый спортивный клуб «Сибирский медведь», которым руководил Игорь Беляев. Под руководством И.Беляева уже в декабре 2001 года Сергей выступил на турнире «Центр Азии» и занял первое место с результатом 510 кг в сумме (200-110-200).

В 2002 году на чемпионате России среди юниоров, проходившем в Новокузнецке, Сергей победил с результатом 540 кг (205-130-205). Побеждает на юниорском чемпионате Европы в Венгрии. В том же году на чемпионате мира среди юниоров в Сочи С. Федосиенко установил мировой рекорд среди юниоров, набрав в сумме 582,5 кг (225-140-217,5).

В марте 2003 года Федосиенко смог победить на чемпионате России с результатом 592,5 кг (235-135-222) и был зачислен в сборную России среди взрослых.

Уже в мае 2003 года на чемпионате Европы среди мужчин Сергей обошёл восьмикратного чемпиона мира Анджея Станашека. В сумме троеборья у Федосиенко получилось 615 кг – новый мировой рекорд. При этом Анджей Станашек закончил выступление с суммой 612,5 кг.

В том же году на чемпионате мира Анджей Станашек устанавливает мировой рекорд — 627,5 кг (305,5-182,5-145), но Сергей Федосиенко, не менее нацеленный на победу, набирает 650 кг (250-162,5-237,5).

В 2004 году на чемпионате России в Красноярске побеждает с суммой 670 кг. А на чемпионате Европы ему хватает и 655 кг для очередного золота. В Кейптауне на чемпионате мира Сергей завоевал чемпионский титул с суммой 665 кг.

На чемпионате России 2005 года в Казани Федосиенко покорились 687,5 кг, и рекорд России превзошёл мировой рекорд. 

На чемпионате Европы EPF по пауэрлифтингу проходившему 19 мая 2005 года в Hamm, Сергей побеждает с суммой 680 кг., устанавливая рекорды Европы и Мира как в сумме, так и в отдельных движениях пауэрлифтинга. Однако, за употребление допинга Сергей был дисквалифицирован, рекорды и результат соревнований были аннулированы .

После чемпионата Европы 2005 года Сергей отбывал двухлетнюю дисквалификацию.

Вернувшись в 2007 году в уже в категорию до 56 кг, он становится чемпионом мира с новым рекордом 700 кг.

В 2008 году с помощью Сергея рекорд России (712,5 кг) вновь обгоняет мировой. Лишь на чемпионате мира 2009 года Сергей установит мировой рекорд 715 кг.

Чемпионат мира 2010 года приносит новый мировой рекорд — 720 кг. В Пльзене (Чехия) на чемпионате мира 2011 года Сергей устанавливает новый рекорд — 730 кг.    

Один из ведущих пауэрлифтеров мира. Десять раз становился чемпионом мира. На Всемирных играх 2013 года победил в лёгком весе.

Рекорды 
Обладатель трёх действующих рекордов мира в категории до 59 кг:
 Приседание — 300.0 кг	(03.11.2014, Орора)
 Жим лёжа — 201.0	(03.11.2014, Орора)
 Сумма — 761.0	(03.11.2014, Орора)

Спортивный разряд 
Заслуженный мастер спорта России

Тренерская работа 
Успешно сочетает спортивные выступления с тренерской работой. Им подготовлено 2 мастера международного класса и несколько мастеров России. Работает на кафедре физического воспитания НГАУ. Руководит сборной Новосибирской области. Также является спортсменом-инструктором отделения пауэрлифтинга Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

Исполнительный директор Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области.

Воспитанники 
 Валентина Верменюк (род. 1986) — чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, мсмк.
 Алексей Сорокин (род. 1985) — двукратный чемпион мира, чемпион и призёр Европы, многократный чемпион России, мсмк.
 Константин Макаров (род. 1991) — мс, бронзовый призёр чемпионата Европы, победитель и призёр первенств мира, Европы и России.
 Владислав Терещенко (род. 1996) — мс, победитель и призёр первенства мира, победитель первенства России.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Федосиенко в проекте allpowerlifting
 Сергей Федосиенко в проекте «Мир пауэрлифтинга»
 Сергей Федосиенко на сайте Федерации пауэрлифтинга НСО
 Сергей Федосиенко на сайте Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

Пауэрлифтеры России
Чемпионы мира по пауэрлифтингу
Чемпионы Европы по пауэрлифтингу
Чемпионы России по пауэрлифтингу
Пауэрлифтеры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил